Il singolare del torneo di tennis Open Diputación 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Stefano Pescosolido che ha battuto in finale Nicolas Mahut 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Albert Portas (quarti di finale)
 Lars Burgsmüller (semifinali)
 Jan Vacek (primo turno)
 Dick Norman (quarti di finale)

 Ricardo Mello (primo turno)
 Cyril Saulnier (secondo turno)
 Iván Miranda (quarti di finale)
 Ivo Heuberger (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open Diputación 2003